L'expression couvent des Clarisses peut désigner :
 Abbaye Sainte-Claire à Arras (Pas-de-Calais) ;
 Couvent des Clarisses de Chambéry ;
 Couvent des Clarisses Urbanistes de Fougères (Ille-et-Vilaine) ;
 Couvent des Clarisses de Mont-de-Marsan (Landes) ;
 Couvent des Clarisses de Thionville ;
 Couvents de Clarisses de Turin

Clarisses
~